Osoby o tym nazwisku:
 Gerda Sierens – belgijska kolarka szosowa
 Mimi Kestelijn-Sierens – belgijska i flamandzka polityk, samorządowiec oraz ekonomistka